

Patronyme 
 Maria van der Laak (vers 1638-1663 ou 1664), peintre néerlandaise
 Phil Laak, joueur de poker irlandais

Toponyme 

 Laak, municipalité des Philippines
 Laak, partie du village d'Ohé en Laak, aux Pays-Bas
 Laak, hameau de la commune de Wijchen, aux Pays-Bas